Le Syndicat pour la conduite d'eau des Ardennes (DEA) regroupe des communes du Luxembourg.

Ses statuts ont été fixés comme suit : arrêté grand-ducal du  portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes publié au Mémoriai du , page 461, abrogé par l'arrêté grand-ducal du  portant réorganisation du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes publié au Mémorial B n° 57 du , page 1332.

Les communes suivantes font partie de ce syndicat :

Boulaide, Bourscheid, Clervaux, Ell, Erpeldange-sur-Sûre, Esch-sur-Sûre, Feulen, Goesdorf, Grosbous, Kiischpelt, Lac de la Haute-Sûre, Mertzig, Parc Hosingen, Préizerdaul, Putscheid, Rambrouch, Saeul, Tandel, Troisvierges, Useldange, Vianden, Vichten, Wahl, Weiswampach, Wiltz, Wincrange, Winseler.

Liens externes 
 

Organisme intercommunal au Luxembourg
Eau au Luxembourg